Новосельское () — село в Ренийской городской общине Измаильского района Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3586 человека. Почтовый индекс — 68830. Телефонный код — 4872. Занимает площадь 3.61 км². Код КОАТУУ — 5124182901.

История 
В 1945 г. Указом ПВС УССР село Сатуново переименовано в Новосельское.

Ссылки 
 Новосельское на сайте Верховной рады Украины

Примечания